Harilaid (eiland), een eiland in Estland
 Harilaid (schiereiland), een schiereiland in Estland